Натуральне число 1572
 1572 рік до нашої ери
 1572 рік нашої ери